Karl Kühns ist der Name folgender Personen:

* Karl Kühns (Zahnmediziner) (1850–1918), deutscher Zahnarzt
 Karl Friedrich August Kühns (1808–1888), deutscher Pädagoge